Ку́кольник  — человек, работающий с куклами:
 Мастер-кукольник — изготовитель кукол.
 Актёр-кукольник — кукловод, артист кукольного театра.
Произведения
 «Кукольник» — фильм корейского режиссёра Йонг-ки Чжонга (2005).
 «Кукольник» — первая книга из цикла Ойкумена в жанре космическая опера писателя Генри Лайона Олди (2007).

Фамилия
 Кукольники — дворянский род:
 Кукольник, Василий Григорьевич (1765—1821) — русский учёный и педагог; отец Павла Кукольника, Платона Кукольника  и Нестора Кукольника.
 Кукольник, Нестор Васильевич (1809—1868) — русский писатель, поэт, драматург; сын В. Г. Кукольника, брат Павла и Платона Кукольников.
 Кукольник, Павел Васильевич (1795—1884) — русский историк, поэт, педагог, литератор, драматург; сын В. Г. Кукольника, брат Нестора и Платона Кукольников.
 Кукольник, Платон Васильевич (~1804—1848) — учитель, сын В. Г. Кукольника, брат Павла и Нестора Кукольников.

Растение
 Кукольник — народное название многолетнего травянистого растения семейства лилейных — Чемерица Лобеля (Veratrum lobelianum Bernh.), использующегося в медицине

Другое
 Кукольник — персонаж художественных произведений про Супермена.